A 2007-es Roland Garros női versenyét a belga Justine Henin nyerte a szerb Ana Ivanović előtt.

Kiemeltek 

 Justine Henin (győztes)
 Marija Sarapova (elődöntő)
 Szvetlana Kuznyecova (negyeddöntő)
 Jelena Janković (elődöntő)
 Amélie Mauresmo (harmadik kör)
 Nicole Vaidišová (negyeddöntő)
 Ana Ivanović (döntő)
 Serena Williams (negyeddöntő)
 Anna Csakvetadze (negyeddöntő)
 Gyinara Szafina (negyedik kör)
 Nadja Petrova (első kör)
 Daniela Hantuchová (harmadik kör)
 Jelena Gyementyjeva (harmadik kör)
 Patty Schnyder (negyedik kör)
 Sahar Peér (negyedik kör)
 Li Na ''(harmadik kör)

<li> Katarina Srebotnik (harmadik kör)
<li> Marion Bartoli (negyedik kör)
<li> Tathiana Garbin (negyedik kör)
<li> Sybille Bammer (negyedik kör)
<li> Szugijama Ai (harmadik kör)
<li> Aljona Bondarenko (második kör)
<li> Francesca Schiavone (harmadik kör)
<li> Anabel Medina Garrigues (negyedik kör)
<li> Lucie Šafářová (negyedik kör)
<li> Venus Williams (harmadik kör)
<li> Samantha Stosur (harmadik kör)
<li> Mara Santangelo (harmadik kör)
<li> Gisela Dulko (második kör)
<li> Julija Vakulenko (első kör)
<li> Séverine Brémond (első kör)
<li> Martina Müller (második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 

N1